Tehov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tehov (ort i Tjeckien, lat 49,97, long 14,69), Mellersta Böhmen, 
 Tehov (ort i Tjeckien, lat 49,74, long 14,97), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar